

Особи 

 Ернесто Вальверде (,  9 лютого 1964, Віандар-де-ла-Вера) — іспанський футболіст, фланговий півзахисник, нападник.
 Федеріко Вальверде (,  22 липня 1998, Монтевідео) — уругвайський футболіст, півзахисник мадридського «Реала».
 Луїза Вальверде (;  ) — еквадорська борчиня вільного стилю, чемпіонка, шестиразова срібна та дворазова бронзова призерка Панамериканських чемпіонатів, чемпіонка Південної Америки, чемпіонка Південноамериканських ігор, учасниця Олімпійських ігор.
 Марія Вальверде (;  24 березня 1987, Мадрид) — іспанська актриса кіно.

Топоніми

Бурганес-де-Вальверде (ісп. Burganes de Valverde) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Вальверде-де-Леганес (ісп. Valverde de Leganés) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Вальверде-Енріке (ісп. Valverde-Enrique) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
 Вальверде (ісп. Valverde) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Канарські острови, у провінції Санта-Крус-де-Тенерифе, на острові Ієрро.
 Вальверде-де-лос-Арройос (ісп. Valverde de los Arroyos) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара.
 Вальверде-де-Бургільйос (ісп. Valverde de Burguillos) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Пуебліка-де-Вальверде (ісп. Pueblica de Valverde) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Вальверде-де-Мерида (ісп. Valverde de Mérida) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Моралес-де-Вальверде (ісп. Morales de Valverde) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Вальверде-дель-Каміно (ісп. Valverde del Camino) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Уельва.
 Санта-Марія-де-Вальверде (ісп. Santa María de Valverde) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Вальверде-де-Хукар (ісп. Valverde de Júcar) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Ла-Пуебла-де-Вальверде (ісп. La Puebla de Valverde) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель.
 Вальверде-дель-Фресно (ісп. Valverde del Fresno) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Касерес.
 Вільявеса-де-Вальверде (ісп. Villaveza de Valverde) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.

Вальверде () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Катанія.
 Вальверде () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія.

Інше 
 Провінція Вальверде у Домініканській Республіці.
 Вальверде — вигадана латиноамериканська країна, згадана у ряді голівудських фільмів (наприклад, «Командо» або Міцний горішок 2), а також у деяких відеоіграх.

Див. також 
 Вал-Верде